Акампора () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1994) — итальянский футболист.
  (род. 1945) — американский политик.
   (род. 1944) — итальянский актёр.